Tambura: Magyarországon, Szerbiában és Horvátországban használt pengetős hangszer
Bolgár tambura: Bulgáriában használatos tambura
Macedón tambura: Macedóniában használatos tambura
Tanbúr: Keleti pengetős lantok gyakori elnevezése
Tánpúrá: indiai hosszú nyakú lantféleség